Кадосно — деревня в Жижицкой волости Куньинского района Псковской области.
 Кадосно — озеро в Жижицкой волости Куньинского района Псковской области.